«Клякса» — советский рисованный мультипликационный фильм о собачке Кляксе, созданный режиссёром Анатолием Резниковым.

Сюжет 
Клякса — так зовут маленькую чёрную собачку, которая собирается сыграть на рояле. Правда, у неё не очень получается: сначала от неё убегает крутящаяся табуретка, затем — одна из ножек рояля. И когда наконец Клякса ударяет по клавишам, хлопает крышка рояля, и весь рояль проваливается сквозь пол. А Клякса смотрит вслед…

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Эдуард Успенский
 Режиссёр: Анатолий Резников
 Художник: Вячеслав Назарук
 Оператор: Эрнст Гаман
 Композитор: Б. Фрумкин

Интересные факты 
 В мультфильме не произносится ни одного слова.

См. также 
 Собака Клякса в других картинах:
 «Карандаш и Клякса — весёлые охотники» — советский мультфильм  года,
 «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» — советский фильм  года.

Примечания

Ссылки 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультипликационные телефильмы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1980-х годов
Мультфильмы Анатолия Резникова
Мультфильмы ТО «Экран»
Мультфильмы о собаках
Рисованные мультфильмы СССР 1980 года